Skeleton Coast – parte della costa atlantica della Namibia settentrionale
 Skeleton Coast – romanzo scritto da Clive Cussler e Jack Du Brul del 2006
 Skeleton Coast –  film del 1988 diretto da John 'Bud' Cardos